Плей-офф Кубка Гагарина 2022 — второй и последний этап сезона КХЛ 2021/2022 годов, который прошел с 1 марта по 30 апреля 2022 и определил победителя Кубка Гагарина.

Впервые в истории положение команд определялось по процентам набранных очков, ведь регулярный сезон не был доигран из-за пандемии COVID-19.

Авангард был действующим чемпионом, но был выбит в полуфинале конференции.

В Финале Запада ЦСКА обыграл СКА в семи играх, а в Финале Востока Металлург обыграл Трактор 4-1, чтобы выйти в Финал Кубка Гагарина.

Финал между Металлургом и ЦСКА начался 18 и завершился с седьмой игрой 30 апреля 2022, в которой ЦСКА обыграл Металлург.

Формат плей-офф 

Всего в плей-офф участвовали 16 (фактически 15, см. ниже) команд, по 8 от каждой конференции. В первом раунде победители конференций играли с командами, занявшими восьмые места. Команды, занявшие вторые места играли с командами с седьмого места, команды с третьих мест играли с командами, занявшими шестые места, а команды, занявшие четвёртые места играли с командами, занявшими пятые места в конференциях. Во всех раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. Во втором раунде проводилась процедура перепосева команд. Каждая серия состояла максимум из семи игр и велась до четырёх побед в формате ----.

Участники и посев перед плей-офф

Восточная конференция 
 Металлург Мг
 Трактор
 Салават Юлаев
 Ак Барс
 Авангард
 Сибирь
 Нефтехимик
 Барыс

Западная конференция 
 СКА
 Йокерит (снялся с плей-офф, см. ниже)
 ЦСКА
 Динамо М
 Северсталь
 Локомотив
 Спартак
 Динамо Мн

Сетка 

 Ссылка:

Четвертьфиналы конференций 
Время начала матчей дано по Московскому времени (UTC+3).

Восточная конференция

(1) «Металлург» — (8) «Барыс» 
Это была пятая встреча «Металлурга» и «Барыса» в плей-офф Кубка Гагарина. В 2012 году победу одержал «Металлург» со счётом 4-3. В 2017 году также сильнее оказалась команда из Магнитогорска со счётом 4-0. В 2020 году успех праздновали хоккеисты «Барыса», победив со счётом 4-1. В 2021 году «Металург» отправил «Барыс» домой, победив 4-2.

В первом матче в упорной борьбе, Барыс выиграл 3:2. Однако во втором матче Металлург доминировал на протяжении большой части игры и крупно выиграл 6:2, сравняв счет серии 1-1. В третьей игре Металлург забил два гола в меньшинстве и использовал несколько ошибок Барыса, что привело к счету 5:0 по ходу игры. Барыс забил три гола в третьем периоде, но на большее не хватило времени и Металлург победил 5:3. В четвертой игре Металлург вновь разгромил Барыс 5:2, по ходу матча имея преимущество 5:1. Металлург забил первым в пятой игре. Барыс смог отыграться, но два гола Металлурга в третьем периоде положили конец сезону Барыса и отправили дальше клуб из Магнитогорска.

(2) «Трактор» — (7) «Нефтехимик» 
Это была вторая встреча «Трактора» и «Нефтехимика» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В 2018 «Трактор» победил «Нефтехимик» 4-1 в серии.

Несмотря на то, что во всех четырëх матчах серии разница составила один гол, победу в серии одержал Трактор 4-0. В первом матче, несмотря на проигрывание по ходу игры, Трактор выиграл 4:3 и в тяжëлом втором матче выиграл 2:1. В третьем матче Трактор вëл 2:1 до предпоследней минуты, когда Нефтехимик забил гол, сравнивая счëт и переводя игру в овертайм. Альберт Яруллин из Трактора забил в овертайме, выигрывая игру для Челябинской команде. В четвëртой и финальной игре серии, Нефтехимик снова забил первым, но Трактор снова смог отыграться и выиграть 3:2, использовав минимально-возможное количество матчей, чтобы пройти в полуфинал конференции.

(3) «Салават Юлаев» — (6) «Сибирь» 
Это была вторая встреча «Салавата Юлаева» и «Сибири» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В 2011 «Салават Юлаев» победил 4-0 в серии.

В первом матче серии Салават Юлаев выиграл 2:1, при этом все голы были забиты в первых двух периодах, а третий период остался безрезультативным. В следующем матче, снова в Уфе, Салават Юлаев лидировал 3:0, когда закончился второй период. Во втором периоде Сибирь забила гол, но он был отменëн из-за помехи вратаря. Далее, уже в третьем периоде, Сибирь забила два гола, однако их надежды на камбэк закончились когда Алексей Пустозëров забил четвëртый гол Уфы, в результате чего Салават Юлаев выиграл 4:2 и повëл в серии 2-0. В третьем матче Сибирь забила первой, но пропустила гол в меньшинстве и игра перешла в овертайм со счëтом 1:1. В концовке первого овертайма Салават Юлаев забил гол, но после видеопросмотра судьи отменили гол, фактически переводя игру во второй овертайм. Овертайм номер два закончился без голов и игра перешла в третий овертайм, где Валентин Пьянов забил победный для Сибири гол и счëт в серии стал 2-1 в пользу Салавата Юлаева. Это был самый долгий матч в истории Сибири. В четвертой игре серии Салават Юлаев вëл 3:0 и 4:1, но Сибирь смогла приблизиться до разницы в одну шайбу. Тем не менее пяти-минутное удаление в третьем периоде за удар в голову для игрока Сибири, последующий гол Уфы и гол в пустые ворота дал Салавату Юлаеву победу 6:3 и лидерство в серии 3-1. В пятом матче Салават Юлаев вел в матче 3:0. Сибирь забила два гола, но на большее не хватило времени и Салават Юлаев выиграл серию 4-1, ликвидировав Сибирь.

(4) «Ак Барс» — (5) «Авангард» 
Это была шестая встреча «Ак Барса» и «Авангарда» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В 2009 году победу одержал «Ак Барс» 3-2. В 2015 в следующий раунд также прошёл казанский клуб, победив 4-1. В 2017 сильнее вновь оказался «Ак Барс» 4-2. Два сезона спустя, в 2019 году, победу одержал «Авангард» с сухим счётом 4-0. В 2021, в Финале Востока, «Авангард» победил в серии 4-3.

Авангард выиграл три первых игры серии, однако дальше Ак Барс забрал две игры и сократил отставание до минимума. Тем не менее, надежды Казани стать второй командой в истории КХЛ победившей после проигрыша в серии 0-3 были разрушены в шестой игре, в результате которой Авангард выиграл серию со счетом 4-2. В первом матче серии после 60 минут была ничья 1:1 и игра перешла в овертайм, где Николай Прохоркин забил победный гол и Авангард выиграл матч. Команды эпично начали второй матч забив 4 комбинированных гола в первые 10 минут игры. Во втором периоде, Авангард заработал два удаления, но они оказали большую помощь именно ястребам, поскольку Аванагрд забил 2 гола в меньшинстве. Позже Авангард забил еще один гол в пустые ворота и выиграл матч со счетом 5:2, лидируя в серии 2-0. Третий матч был безголевым до 55 минуты, когда Арсений Грицюк забил гол, после чего Авангард забил ещë один гол, теперь уже в пустые ворота, и Авангард выиграл 2:0, тем самым упрочив преимущество в серии до 3-0. С учëтом серии между этими командами в предыдущем плей-офф, победа хозяев Авангарда 2:0 означает, что это первая победа хозяев льда за десять игр (во всех предыдущих девяти играх побеждали гости). В четвëртом матче Ак Барс победил в овертайме после гола Дмитрия Кагарлицкого. В пятом матче Авангард трижды получал лидерство, это было 1:0, 2:1 и 3:2, но каждый раз Ак Барс смог отыграться и перевести игру в овертайме, где Ак Барс забил и выиграл игру 4:3, сократив отрыв в серии до 2-3. В шестой игре, Авангард вëл 2:0 после голов от Ивана Телегина и Корбэна Найта. Два удаления в концовке игры не дали шанса отыграться Ак Барсу и Авангард прошел дальше, побеждая в серии четыре против двух.

Западная конференция

(1) «СКА» — (8) «Динамо Минск» 
Это была вторая встреча «СКА» и «Динамо Минск» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В 2021 СКА прошли дальше, обыграв Минск 4-1.

В первом матче серии СКА проигрывали 1:2, однако смогли забить семь голов во втором периоде, одно из самых редких достижений истории плей-офф КХЛ. В результате СКА выиграл 8:3 и повëл в серии 1-0. Второй матч был более напряженным, СКА получил лидерство 1:0 и удерживал его до последних минут, когда они забили еще два гола и повели 3:0, далее Динамо Минск забил гол, который уже не имел смысла и СКА повëл в серии 2-0. В третьем матче команды были равны 2:2 до последней минуты, когда СКА забили победный в большинстве и выиграли третий матч серии подряд. В четвëртом и заключительном матче СКА отправил Минск в отпуск побеждая 4:3 в матче и четыре против нуля в серии.

(2) «Йокерит» — (7) «Спартак» (серия не состоялась) 
Первоначально было запланировано, что эта встреча будет первой между «Йокеритом» и «Спартаком» в истории плей-офф Кубка Гагарина. Тем не менее, «Йокерит» сначала снялся с этого плей-офф, а позже и полностью вышел из КХЛ по причине вторжения России на Украину, и «Спартак» вышел в следующий раунд плей-офф кубка Гагарина 2022 без борьбы.

(3) «ЦСКА» — (6) «Локомотив» 
Это была третья встреча «ЦСКА» и «Локомотива» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В то время как в 2021 «ЦСКА» победили в серии в седьмой игре, в 2017 «Локомотив» выиграл серию 4-2.

В первом матче серии и первом матче этого плей-офф решившегося в овертайме, Максим Соркин забил победный гол принеся армейцам первую победу со счётом 4:3. Во втором матче Локомотив снова забил первым и снова быстро пропустил ответный гол всего лишь несколько минут спустя. Ничейный счёт 1:1 держался до начала третьего периода, когда Виталий Абрамов забил и дал лидерство ЦСКА. В итоге его гол оказался победным. Позже ЦСКА забьет ещë два гола, один из них в пустые ворота. В результате ЦСКА выиграл 4:1 и повëл в серии 2-0. В матче номер три, ЦСКА лидировал 2:1, но упустил лидерство на предпоследней минуте, когда Максим Шалунов забил и перевел игру в овертайм. Первые три овертайма закончились без голов, прежде чем Максим Соркин забил и выиграл матч для ЦСКА. Игра стала самой длинной в сезоне, второй по продолжительности в истории КХЛ, начавшаяся примерно в 19:30 по московскому времени 5 марта 2022 года, игра закончилась примерно в 0:40 по московскому времени 6 марта 2022 года, игра продолжалась примерно 5 часов и 10 минут. Со 126 минутами и 34 секундами в игре, этот матч также был самым длинным овертаймом в истории первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, побив предыдущий рекорд 118 минут. ЦСКА выиграл 4:1 четвëртый матч серии, выиграл серию 4-0, пройдя в следующий раунд и отправляя Локомотив домой.

(4) «Динамо Москва» — (5) «Северсталь» 

Это была вторая встреча «Динамо Москва» и «Северстали» в истории плей-офф Кубка Гагарина. Они играли в предыдущем плей-офф и «Динамо» выиграли серию 4-1.

В первой игре, Северсталь забила два гола, включая гол в пустые ворота, а Динамо смогли забить первый раз только во втором периоде, что привело к финальному счету 6:3 в пользу Северстали. Второй матч начался катастрофически для Динамо, ведь они пропустили три гола за 10 минут и в итоге, во многом благодаря дублю Даниила Вовченко, Северсталь повела в серии 2-0. Динамо выиграли третий матч в серии 3:1 и они сократили отрыв в серии до 1-2. Четвëртый матч серии решался после регуляции, где Вячеслав Войнов забил победный гол и Московский клуб выиграл 3:2 и сравнял серию по два. Динамо имело лидерство 3:0 в пятой игре, но Северсталь вернулась в игру забив две шайбы. Тем не менее Динамо забило два гола и вернула себе лидерство на три гола. В результате Динамо выиграло 5:2 и получило лидерство в серии. В шестой игре, Северсталь имела преимущество 3:0. Динамо забило гол, после которого Северсталь взяла челлендж на предмет паса рукой и после просмотра судьи не отменили гол и дали штраф Северстали две минуты за задержку игры. После этого Динамо забило в большинстве и сократило отрыв до 2:3. В результате удалений в конце матча, Динамо практически не имело шанса сравнять счëт. Северсталь выиграла 3:2, отправив серию в седьмой матч. Финал матча номер шесть также ознаменовался многочисленными потасовками и драками. Первый гол в первом седьмом матче этого плей-офф, забил игрок Динамо Иван Игумнов, а в конце первого периода Вячеслав Войнов удвоил лидерство команды из Москвы. Второй период прошëл в более оборонительной борьбе и остался безголевым, Динамо все еще лидировало 2:0 по завершении второго периода. Третья двадцати-минутка началась с гола Егор Морозова, который подставил клюшку, отправляя шайбу в сетку и сокращая отрыв в счëте для Северстали до одного гола. Множество раз играя в большинстве, Северсталь так и не смогла забить играя 5 на 4. В результате в конце матча Динамо получило большинство, забить они не смогли, но смогли сжечь достаточно времени, чтобы выиграть 2:1 и пройти в следующий раунд отправляя Северсталь домой.

{{Hider
|title = Динамо Москва —  Северсталь
|title-style = background-color:#99AAFF; font-weight: bold;
|content-style = background-color: ghostwhite; text-align: left;
|hidden = 1
|content = 

<center>Динамо выиграло серию 4−3'''</center>
}}

 Полуфиналы конференций Время начала матчей дано по Московскому времени (UTC+3). Ссылка на расписание . Восточная конференция 

 (1) «Металлург» — (5) «Авангард» 
Это была четвëртая встреча «Металлурга» и «Авангарда» в плей-офф Кубка Гагарина. В 2011 победу одержал «Металлург» со счётом 4-3. В 2012 году сильнее оказался «Авангард» со счётом 4-1. Эта пара играла с друг другом в предыдущем плей-офф, где «Авангард» победил четыре против двух.

Несмотря на лидерство Авангарда в серии 2-0, Металлург выиграл три игры подряд и получил лидерство 3-2. Авангард сравнял счëт в серии, но проиграл в седьмой игре и Металлург прошëл в следующий раунд. С 51 забитым голом, это серия удерживает рекорд как самая результативная серия в истории Кубка Гагарина, побив предыдущий рекорд установленный в 2013, когда Трактор и Барыс забили 47 комбинированных шайб . В первом матче, после 11 секунд в игре, игрок Металлурга Джош Карри был удален до конца игры за удар в голову, в результате Авангард забил два быстрых гола и добавил ещë два во второй половине первого периода, что привело к счëту 4:0 в пользу Авангарда после первого периода. Катастрофа Металлурга продолжилась во втором периоде, когда, несмотря на гол команды из Магнитогорска, Авангард забил еще три своих гола, сделав счëт по истечении времени второй двадцати-минутке 7:1. Авангард добавил еще один в третьем периоде, выиграв 8:1. Это самая разгромная победа этого плей-офф. Это также самая большая победа в плей-офф для Авангарда за все времена и самое большое поражение в плей-офф для Металлурга за все времена. Во второй игре Авангард снова получил лидерство 4:1, после первого периода. Дальше, во втором периоде, команды обменялись голами, сделав счëт 5:2 в пользу Авангарда. Авангард забил ещë один гол и вëл 6:2. Но следующие три гола забил Металлург и счëт после второго периода был 6:5 в пользу Авангарда. В третьем периоде голов не было до последней минуты, когда Арсений Грицюк забил для Авангарда гол в пустые ворота и сделал счëт 7:5 и Авангард выиграл игру. В третьей игре Металлург имел преимущество 3:1, пропустил в конце, но Николай Голдобин забил свой третий в матче гол для Металлурга и с последующим голом, в пустые ворота, Магнитогорская команда выиграла 5:2. В игре номер четыре, Металлург забил три гола в первом периоде и к третьему Магнитогорск был впереди 4:1. Ближе к концу игры Деннис Зернов забил в пустые ворота, это был его второй гол в игре, дав преимущество в четыре шайбы своей команде, в результате чего Металлург выиграл 5:1. В этой игре три гола Авангарда были отменены после видео-просмотров и челленджей. В пятой игре серии Металлург победил 5:2 и выиграл третью игру подряд и получил лидерство в серии 3-2. В шестом матче, ужасная игра Металлурга в меньшинстве привела к четырëм голам Авангарда в игре в неравных составах. Никита Сошников забил в большинстве для Авангарда на четырнадцатой минуте первого периода. Пять минут спустя счëт стал 2:0 с Алексеем Емелиным как автором шайбы и Авангардом вновь реализовавшим численное преимущество. Когда Авангард снова играл в большинстве во втором периоде, Арсений Грицюк, сначала, сделал счëт 3:0, а затем, он же забил четвëртый гол, на этот раз играя в равных составах. Далее тренерский штаб Металлурга решил рискнуть и снимал вратаря в середине третьего периода и это привело к первому гола Металлурга в матче. Тем не менее Николай Прохоркин забил для Авангарда в большинстве 4 на 3 и как итог Авангард одержал победу 5:1 и перевëл серию в финальный матч. В решающей игре серии, спустя несколько минут после стартового свистка, Андрей Чибисов забил и дал Металлургу преимущество 1:0. За четыре минуты до конца первого периода, Филипп Майе забил на добивании и удвоил лидерство команды из Магнитогорска. Две с половиной минуты спустя после начала второго периода Металлург забил третий гол, поведя 3:0. После второго безрезультатного периода, счëт всë ещë был 3:0 в пользу Металлурга. В третьем периоде, Авангард снимал вратаря несколько раз, но это закончилось голом в пустые ворота для Металлурга и клуб из Магнитогорска выиграл серию 4-3.

 (2) «Трактор» — (3) «Салават Юлаев» 
Это была третья встречей «Салавата Юлаева» и «Трактора» в плей-офф Кубка Гагарина. В 2018 победу одержал «Трактор» со счётом 4-3. Эта пара играла в предыдущем плей-офф и «Салават Юлаев» выиграл 4-1.

В первой игре Салават Юлаев выиграл 1:0 благодаря голу Степана Санникова в начале второго периода. Во втором матче Трактор получил лидерство 2:0. Дальше Салават Юлаев забил один гол, но два гола Трактора в конце матча закрепили победу команды из Челябинска. В третьей игре Салават Юлаев был впереди 2:1, на последних минутах Трактор атаковал 6 на 4 (с пустыми воротами и в большинстве), но это закончилось пропущенной в пустые ворота шайбой и Салават Юлаев вернул себе лидерство в серии. В следующей игре Трактор забил семь шайб, а Салават Юлаев ответил лишь одним голом и счëт в серии сравнялся. Трактор оказался сильнее в пятой игре 2:1. В шестой игре, Трактор выиграл 2:1 и победил в серии 4-2.

 Западная конференция 

 (1) «СКА» — (7) «Спартак» 
Это была четвëртая встреча «СКА» и «Спартака» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В первом плей-офф в истории Кубка Гагарина «Спартак» одержал победу 3-0 в серии лучший из пяти. В 2011 «СКА» победила 4-0 теперь уже в серии лучший из семи. В 2019 «СКА» выиграли 4-2.

Спартак выиграл первую игру, но затем проиграл четыре игры подряд, все со счëтом 2:1 и СКА выиграл серию 4-1. В первой игре Спартак вëл 3:0, СКА забил, но Спартак ответил четвертым голом и  забил ещë два гола в пустые ворота и выиграл 6:1. Счëт второго матча был 1:1 после второго периода. В третьем периоде СКА забило гол и они выиграли 2:1, сравняв счëт в серии. В третьей игре этой серии, СКА выиграл и снова со счëтом 2:1. В четвëртой игре клуб из Санкт-Петербурга имел лидерство в один гол, но Спартак забил сравнивающий гол и перевëл матч в овертайм. Андрей Кузьменко забил и СКА выиграл игру 2:1 и повëл в серии 3-1. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пятый матч 2:1 и выиграл серию 4-1. Результаты матчей 2—5 означает, что СКА выиграл четыре матча подряд со счëтом 2:1.

 (3) «ЦСКА» — (4) «Динамо Москва» 
Это была четвëртая встреча «ЦСКА» и «Динамо Москва» в истории плей-офф Кубка Гагарина. В 2009 «Динамо Москва» выиграла 3-0, когда играли в серии лучший из пяти. В 2013  «Динамо Москва» вновь оказалась сильнее, на этот раз со счëтом 4-1 в серии. В 2019 «ЦСКА» выиграли серию 4-1.

В первой игре, ЦСКА первым получил лидерство, но Динамо отыгралось. Дальше ЦСКА забили два гола и вышли вперед 3:1. Динамо смогли забить за полминуты до конца третьего периода, но на сравнивания счëта не хватило времени. Во второй игре ЦСКА выиграл 4:2 и получил лидерство 2-0 в серии. В третьей игре этой серии, Семëн Панкратов забил победный для ЦСКА гол в результате чего ЦСКА повëл в серии 3-0. В драматической  четвëртой игре, Динамо забило три гола за первые 10 минут игры. Однако далее ЦСКА забил шесть голов без ответа совершив самый большой камбэк этого плей-офф, выигрывая игру 6:3, серию 4-0 и отправляя Динамо домой.

 Финалы конференций Время начала матчей дано по Московскому времени (UTC+3).''

Финал Восточной конференции

(1) «Металлург» — (2) «Трактор» 

Это была вторая встреча Металлурга и Трактора в истории плей-офф Кубка Гагарина. В 2010, в серии лучший из пяти, Металлург выиграл 3-1.

Трактор забил первым в игре открытия и имел лидерство 1:0 и 2:1. Тем не менее, Металлург сравнивал счëт каждый раз, а с их третьим голом в матче команда из Магнитогорска выиграла первый матч серии. В игре номер 2, после безрезультативного первого периода, команды забили шесть комбинированных шайб на двоих во втором периоде и перед третьим периодом счëт был 4:2 в пользу Челябинской команды. Трактор забил ещё один в третьем периоде и имел лидерство 5:2. Вратарь Металлурга Василий Кошечкин был заменëн вторым вратарëм Иваном Налимовом. Металлург снял вратаря в примерно середине третьего периода и это привело к третьему голу Металлурга в матче. Позже Магнитогорский клуб забил четвëртый гол, сокращая отрыв до одной шайбы. Однако гол от Трактора в пустые ворота завершил попытки Металлурга на камбэк и Челябинская команда выиграла 6:4. В третьей игре, Трактор забил первый гол в игре во втором периоде. Металлург не смог забить в первом и во втором периодах. Однако в третьем за несколько минут клуб из Магнитогорска забил два гола подряд и в итоге выиграл 2:1. В четвëртой игре Металлург забил три гола в первом периоде, ещё один гол во втором периоде и ещё два гола в третьем периоде, чтобы победить 6:0 и лидировать в серии 3-1. В пятой игре, Металлург забил в первом периоде, а Трактор во втором. В третьем периоде, за 15 секунд до финала, игрок Металлурга Григорий Дронов бросил по воротам, шайба, отбитая вратирëм, подлетела в воздух вверх и упала за спину голкиперу и пересекла линию ворот. В результате это был решающей гол серии, отправившей в Финал клуб из Магнитогорска.

Финал Западной конференции

(1) «СКА» — (3) «ЦСКА» 

Это была восьмая встреча ЦСКА и СКА в плей-офф Кубка Гагарина и шестая в финале Западной конференции. В 2012 победу одержал СКА 4-1. В 2014 в следующий раунд вновь прошёл санкт-петербургский клуб, одержав победу 4-0. В 2015 сильнее также оказался СКА, отыгравшийся со счёта 0-3 в серии и одержавший победу со счётом 4-3. В 2016 победу одержал ЦСКА 4-0 в серии. В 2018 также успех праздновал московский клуб со счётом 4-2 в серии. В 2019 в следующий раунд вновь прошёл ЦСКА, одержавший победу в седьмой игре. В 2021 ЦСКА выиграл серию 4-2.

В первой игре серии ЦСКА забил первым, но СКА отыгрался. Однако за несколько минут до конца третьего периода Александр Попов забил для ЦСКА и с последующим голом в пустые ворота, московский клуб выиграл матч открытия серии 3:1. Вторая игра началась с быстрого гола ЦСКА. СКА забили в ответ и сравняли счëт 1:1. За менее чем минуту до конца второго периода Никита Гусев забил для клуба из Санкт-Петербурга, гол который оказался победным и СКА выиграли 2:1, сравняли счëт серии и нанесли первое поражение в плей-офф для ЦСКА. В третьей игре, игрок СКА Никита Гусев забил за всего лишь 4 секунды до конца первого периода. Позже, уже во втором периоде, СКА получил преимущество 2:0. Тем не менее, далее ЦСКА забил шесть голов без ответа, включая два гола в одном четырëх-минутном большинстве и один гол в пустые ворота, чтобы победить 6:2 и вести в серии 2-1. В четвëртой игре СКА забил первые три гола в матче. ЦСКА забил свои два гола, сделав это в третьем периоде, но на большее не хватало времени и СКА выиграл игру и сравнял счëт в серии. В пятой игре счëт был 2:2 и игра была в двух минутах от овертайма, когда ЦСКА остался в меньшинстве из-за удаления и Оскар Фантенберг забил гол для СКА и клуб из Санкт-Петербурга выиграл 3:2. В шестой игре, ЦСКА открыл счëт, когда Михаил Григоренко, но СКА сравнял. В третьем периоде игрок ЦСКА Виталий Абрамов забил гол и дал лидерство 2:1 команде из Москвы. СКА атаковали и в конце матча сняли вратаря, однако Михаил Григоренко забил свой второй гол в том матче для ЦСКА, в результате они победили 3:1 и серия перешла в седьмой матч. В седьмой игре после безголевого первого периода, во втором периоде игрок ЦСКА Сергей Плотников забил и дал лидерство команде из Москвы. Далее, после того, как обе команды не использовали несколько моментов, игроки ЦСКА отобрали шайбу в чужой зоне и Сергей Плотников забил второй гол в матче, в результате после второго периода ЦСКА вëл 2:0. В третьем периоде атаки СКА закончились без голов, а в конце игры, ЦСКА забил в пустые ворота и выиграл игру 3:0 и серию 4-3.

Финал Кубка Гагарина

(1) «Металлург» — (3) «ЦСКА»

Лучшие игроки по раундам

Полевые игроки 
10 лучших игроков, отсортированных по количеству набранных очков.

Вратари 
Таблица лучших вратарей, отсортированная по коэффициенту надежности (КН). Указаны вратари, сыгравшие не менее 420 минут.

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

Примечания

Комментарии

Источники 

Континентальная хоккейная лига